Данная статья представляет собой список футболистов, сыгравших за основной состав команды в Лиге чемпионов УЕФА 2014/2015 годов минимум один матч (не считая квалификационный раунд).

Курсивом выделены футболисты, отзаявленные по ходу сезона, жирным — вошедшие в команду сезона, опубликованную официальным сайтом УЕФА.

Группа A

«Атлетико» (Мадрид)

«Ювентус» (Турин) 

* В матче 4-го тура «Ювентус» — «Олимпиакос» мяч в свои ворота забил Роберто Хименес.

«Олимпиакос» (Пирей)

«Мальмё» (Мальмё)

Группа B

«Реал» (Мадрид) 

* В матче 1-го тура «Реал» — «Базель» мяч в свои ворота забил Марек Сухи.

«Базель» (Базель)

«Ливерпуль» (Ливерпуль)

«Лудогорец» (Разград)

Группа C

«Монако» (Монако)

«Байер 04» (Леверкузен)

«Зенит» (Санкт-Петербург)

«Бенфика» (Лиссабон)

Группа D

«Боруссия» (Дортмунд) 

* В матче 4-го тура «Боруссия» — «Галатасарай» мяч в свои ворота забил Семих Кая.

«Арсенал» (Лондон) 

* Так как на матчах под эгидой УЕФА запрещено использовать коммерческие названия, на время турнира стадион «Эмирейтс» называется «Эшбертон Гроув».

«Андерлехт» (Брюссель)

«Галатасарай» (Стамбул) 

* Так как на матчах под эгидой УЕФА запрещено использовать коммерческие названия, на время турнира стадион «Тюрк Телеком» называется «Али Сами Ен».

Группа E

«Бавария» (Мюнхен)

«Манчестер Сити» (Манчестер) 

* Так как на матчах под эгидой УЕФА запрещено использовать коммерческие названия, на время турнира стадион «Этихад» называется «Сити оф Манчестер».

«Рома» (Рим) 

* В матче 1-го тура «Рома» — ЦСКА мяч в свои ворота забил Сергей Игнашевич.

ЦСКА (Москва)

Группа F

«Барселона» (Барселона)

«Пари Сен-Жермен» (Париж) 

* В ответном матче 1/4 финала ПСЖ — «Барселона» мяч в свои ворота забил Жереми Матьё.

«Аякс» (Амстердам)

АПОЭЛ (Никосия)

Группа G

«Челси» (Лондон) 

* В матче 3-го тура «Челси» — «Марибор» (Киев) мяч в свои ворота забил Митя Вилер.

В матче 5-го тура «Шальке 04» — «Челси» мяч в свои ворота забил Ян Кирхгофф.

«Шальке 04» (Гельзенкирхен) 

* Так как на матчах под эгидой УЕФА запрещено использовать коммерческие названия, на время турнира стадион «Фельтинс-Арена» называется «Арена АуфШальке».

** В матче 4-го тура «Спортинг» — «Шальке 04» мяч в свои ворота забил Ислам Слимани.

«Спортинг» (Лиссабон)

«Марибор» (Марибор) 

* В матче 5-го тура «Спортинг» — «Марибор» мяч в свои ворота забил Джефферсон.

Группа H

«Порту» (Порту)

«Шахтёр» (Донецк) 

* «Шахтёр» проводит домашние матчи на стадионе в Львове в связи с напряжённой политической обстановкой в регионе.

«Атлетик» (Бильбао)

БАТЭ (Борисов)

См. также 
 Лига чемпионов УЕФА 2014/2015

Ссылки 
 Официальный сайт Лиги чемпионов УЕФА
 Статистика команд на сайте Чемпионат.com: Команды — Турнирная таблица — Плей-офф

состав